stolica, dio namještaja

Hrvatska:
 Stolac (Senj), gradsko naselje Senja
 Stolac (otok), otok uz obalu Raba

BiH:
 Stolac (BiH), grad u Bosni i Hercegovini
 Stolac (Bugojno, BiH), naselje u općini Bugojno,
 Stolac (Gacko, BiH), naselje u općini Gacko
 Stolac (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad
 Stolac (planina), planina u Istočnoj Bosni, kod Višegrada

Crna Gora:
 Stolac (Plužine, Crna Gora), naselje u općini Plužine